Кук-Карау́к ( — сложение «голубой, небесного цвета» и «шумный», см. Шаркараук), Кукраук ( «от ҡуҡырауыҡ `грохочущая`. На той же речке — водопад Ҡуҡы-рауыҡ. На картах Кук-Караук.») — водопад на одноимённой реке в Башкортостане. Объявлен памятником природы с 1965 года, находится на территории заказника Ишимбайский. В 2014 реорганизован в состав заказника.

Расположение: в 7 км от села Макарово, возле дороги (бывший Белорецкий тракт).

Водопад состоит из нескольких каскадов с общей высотой 10-12 м. В летнее время, когда водный поток Кукраук мелеет, водопад почти исчезает: остаются лишь небольшие струйки, обнажая массу каменных глыб.

Вокруг водопада горное редколесье, состоящее из липы, ольхи серой, вяза, березы бородавчатой. Среди скальных растений встречаются реликты: очиток гибридный, наперстянка крупноцветковая, папоротник-вудсия.

Место туризма. Неподалёку расположена скала Калим-Ускан и пещеры Салаватская и Зигановка.

Галерея

См. также 
 Атыш
 Гадельша
 Куперля
 Могак
 Шарлама
 Шумиловские водопады

Примечания

Литература 
 Дар Д., Ельянов А. За Кук-Карауком. 30000 километров на велосипедах и мотоциклах. Рисунки Е. Кршижановского. Ленинград: Государственное издательство детской литературы. 1963. 216с. Твердый переплет, обычный формат.

Ссылки 
 
 
 
 

Памятники природы Башкортостана
Водные объекты Ишимбайского района
Водопады Башкортостана
Гидрологические памятники природы
Бассейн Зигана